Djoumessi peut désigner :

 Emmanuel Nganou Djoumessi (1957-), homme politique camerounais
 Fernand Djoumessi (1989-), athlète camerounais